Бот для діскорд серверу - це програма, яка може автоматизувати певні завдання на сервері діскорд, такі як вітання нових користувачів, відповіді на певні повідомлення, надсилання розкладу подій і багато іншого. Він працює за допомогою API діскорд та може бути написаний на різних мовах програмування, таких як Python, JavaScript, Ruby, PHP та інші